Юнолайнен:

 Юнолайнен, Эркки (род. 1992) — эстонский футболист.
 Юнолайнен, Юхан Адамович (1931—2005) — комбайнёр, Герой Социалистического Труда.